Арту́р Арме́нович Адамя́н  (; 22 апреля 1992, Степанакерт, Нагорный Карабах (де-факто НКР)) — армянский и российский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
В 2008 году играл в «Патани» (Юношеская сборная Армении по футболу до 17 лет), в составе которого вступали юноши из клубов высшей лиги. Команда была заявленна в «Первую лигу Армении» для поддержания формы и сыгранности игроков.

Затем играл за смоленский «Днепр» (второй дивизион России) и за молодёжный состав «Краснодара». В период выступлений в Краснодаре находился в сфере интересов калининградской «Балтики». После первого просмотра тренерский штаб клуба решил не подписывать с Адамяном контракт, и на следующий сбор «Балтика» отправилась без него.

Через некоторое время прошёл просмотр в ереванской «Мике». Игра Адамяна понравилась тренерскому штабу клуба. И так как команда находилась на Кипре, она не смогла на месте заключить трудовое соглашение с Адамяном. По возвращении в Армению, «Мика» единовременно подписала контракты с Артуром Адамяном и Генрихом Арутюняном. Контракт Адамян был подписан сроком на 1.5 года.

Достижения 
 «Мика»
 2013/14 — Бронзовый призёр чемпионата Армении
 2012/13 — Серебряный призёр чемпионата Армении
 2012/13 — Обладатель Суперкубка Армении
 «Гандзасар»
 2017/18 — Обладатель кубка Армении
 2016/17 — Серебряный призёр чемпионата Армении

Личная жизнь 
Артур Адамян — сын, в прошлом футболиста, а ныне тренера, Армена Адамяна, и племянник Арташеса Адамяна.

Статистика выступлений 

Данные на 26 июля 2020 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА
 
 
 

Футболисты Армении
Футболисты России
Игроки ФК «Днепр» Смоленск
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Мика-2»
Игроки ФК «Зенит» Пенза
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Гандзасар-2»
Игроки ФК «Севан»